Białośliwie (plaats), plaats in Polen
 Białośliwie (gemeente), gemeente in Polen